Вапно:

 Вапно — деревня в Польше.
 Вапно — сельская гмина (уезд) в Польше, входит в Вонгровецкий повят, Великопольское воеводство.